El término tarea hace referencia, por lo general, a una actividad a realizar. En específico, puede referirse a: 

 Tarea escolar, que se le entrega a los estudiantes para ser realizada.
 Tarea doméstica, que se realizan dentro del hogar.
 Tarea, en gestión de proyectos, es una actividad que debe ser realizada en un tiempo determinado.
 Tarea, en informática, un proceso o programa en ejecución.
 Tarea en conjunto, realizada por varias personas.

Otros usos 
 La tarea, película mexicana.

Arabismos